Osoby o tym nazwisku:
 Leon Marchwicki − polski oficer i działacz emigracyjny
 Zdzisław Marchwicki (1841–1912) − polski działacz społeczny, polityczny i samorządowy, powstaniec styczniowy
 Zdzisław Marchwicki (1927–1977) − polski domniemany seryjny morderca